

Aziende 
 Z.Vex Effects – azienda di accessori musicali statunitense

Codici e sigle 
 VEX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tioga Municipal (Stati Uniti)
 VEX – sigla di Venus Express, missione di esplorazione scientifica dell'Agenzia Spaziale Europea del pianeta Venere
 VEX – sigla di Virgin Express, compagnia aerea belga

Geografia

Svizzera 
 Vex – comune nel distretto di Hérens (Canton Vallese)